

Anni
 42 – anno del I secolo
 42 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
 42 – numero naturale

Musica
 42 – singolo dei Coldplay del 2009
 42 – album dei Cthulhu Rise del 2012

Varie
 42 - La vera storia di una leggenda americana (42) –  film del 2013 diretto da Brian Helgeland
 42 – gioco
 42 – la Risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto nella serie di romanzi Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams
 42 Entertainment – azienda di software statunitense